Эль-Бисмарк () — рабочий посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Асенсьон. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 885 человек.

Общие сведения 
Посёлок был создан для рабочих, добывающих цинковую руду на шахте компании , расположенной в 1,5 км западнее.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия о муниципалитетах Мексики. Асенсьон 

Города Чиуауа